Санта Адријана има више значења:

 Санта Адријана, Ехидо Кинтана Ро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Адријана, Ел Хабали (Сучил), насеље у округу Дуранго у Мексику